Igé kan syfta på:
 Igé, Orne
 Igé, Saône-et-Loire